То́рнякалнс (; до 1919 , ) — микрорайон Риги, входящий в состав Земгальского предместья на левом берегу Даугавы. Название (буквально: «Башенная Гора») происходит от сторожевой Красной башни, построенной в 1483 году и снесённой в 1642, находившейся неподалёку от современной железнодорожной станции Торнякалнс.

На станции Торнякалнс, откуда 14 июня 1941 отправлялись эшелоны с жителями Риги, высылаемыми в Сибирь по решению НКВД, в память об этом событии установлен так называемый «телячий» вагон того времени.

Транспорт

Автобус 
 10: ул. Абренес — ул. Брукленю — Яунмарупе (Abrenes iela — Brūkleņu iela — Jaunmarupe)
 23: ул. Абренес — Баложи (Abrenes iela — Baloži)
 25: ул. Абренес — Марупе (Abrenes iela — Mārupe)
 26: ул. Абренес — Катлакалнс (Abrenes iela — Katlakalns)
 44: Золитуде — Зиепниеккалнс (Zolitūde — Ziepniekkalns)
 46: Золитуде — Зиепниеккалнс (Zolitūde — Ziepniekkalns)
 56: Даугавгрива — Зиепниеккалнс (Daugavgrīva — Ziepniekkalns)

Троллейбус 
 19: ул. Петерсалас — Зиепниеккалнс (Pētersalas iela — Ziepniekkalns)
 24: ул. Петерсалас — А/О Дзинтарс (Pētersalas iela — A/S Dzintars)
 27: Вокзальная площадь — Зиепниеккалнс (Stacijas laukums — Ziepniekkalns)

В Торнякалнсе, на улице Елгавас, находится 2-й троллейбусный парк Риги.

Трамвай 
 10: Центральный рынок — Бишумуйжа (Centrāltirgus — Bišumuiža)

В Торнякалнсе, на ул. Типографияс, существует 4-е трамвайное депо. Используется для хранения резервных трамваев.

Железная дорога 
Станция Торнякалнс, через которую курсируют электропоезда в направлениях на Тукумс и Елгаву.

Ссылки 
 Торнякалнс на портале citariga.lv

 
Микрорайоны по алфавиту